Ricardo Arreola Palomera, (Guadalajara, Jalisco, 22 de abril de 1966) conocido artísticamente como Richie Arreola es el bajista del grupo mexicano de electropop, Belanova.

Biografía 
Originario de Guadalajara, Jalisco, Desde niño Richie mostró un gran interés por la música. En su etapa adolescente formó con sus amigos una banda de punk. Sin embargo, con el paso del tiempo se inclinó más por el rock, atraído principalmente por los grupos norteamericanos e ingleses que dominaban el panorama y que desataron la ola de rock en español a finales del los 80's que generó todo un movimiento de rock nacional.

Siendo fanático de Paul McCartney, Richie formó el grupo La Dosis, que fue firmado por una importante empresa discográfica, con la cual grabaron dos discos. Al desintegrarse “La Dosis”, Richie se dedicó a producir grupos independientes y así entró en contacto con las nuevas expresiones musicales que estaban surgiendo y que ya no se suscribían exclusivamente al rock.

Después de un largo andar formando parte de cuanta banda existiese, descubriendo nuevos sonidos y talentos, por azares del destino conoce a Denisse Guerrero y a Edgar Huerta, en un lugar donde éstos trabajaban. Poco a poco se hicieron amigos, hasta que llegó el momento en que unieron sus talentos para crear música. Así surge, en el año 2000, el grupo Belanova, revelación de la década en el electro-pop, cuya fama ha trascendido a otros países de Latinoamérica como España, China, Estados Unidos, Colombia, Perú, etc...

Belanova 

El inicio de este grupo se remonta hacia abril del año 2000 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Edgar Huerta y Richie Arreola tocaban covers en un bar, por su lado Denisse Guerrero y Edgar estudiaban juntos. Los 3 se volvieron amigos, unieron sus ideas y gusto por la música dando vida así al grupo que lleva por nombre Belanova.

Fue en el año 2003 cuando firmaron con Virus Records, un sello discográfico mexicano especializado en música electrónica, bajo el management de Fernando Gallegos. Su primer álbum se tituló Cocktail y salió al mercado en el 2003. El primer sencillo del álbum fue Tus Ojos, el cual se volvió popular gracias a una campaña publicitaria de Mitsubishi. Con Cocktail realizaron una pequeña gira por la república mexicana que finalizó en 2004 A partir de ese momento, ahora bajo el management de Alex Enríquez, deciden ir a grabar a Buenos Aires, Argentina en Mondomix con el productor musical Cachorro López. En 2005 lanzaron al mercado su segunda producción titulada Dulce Beat, con la que se dieron a conocer en Latinoamérica y Estados Unidos. El primer sencillo fue Me Pregunto, seguido de Por Ti, Rosa Pastel y, finalmente, Niño, cuyo video se desprende del álbum de 2006 Dulce Beat Live. En el 2007 lanzaron Fantasía Pop, grabado en Argentina y coproducido por Cachorro López, del que han sonado los éxitos: Baila Mi Corazón, Cada Que..., One, two, three, go! (1, 2, 3, go!) y Paso el tiempo.Fantasía Pop es diferente a sus anteriores trabajos, ya que es un disco más orgánico, basado en ritmos rock, Glam rock dance, pop y new wave.
Richie comenta respecto al proceso creativo de Belanova que se trabaja como un taller de improvisaciones sonoras, en la que cada idea que cada uno de los integrantes aporta pertenece a todos… "Siento que lo que termina a muchos grupos es el ego de decir, ´yo hice esto o aquello´, por eso aquí está muy claro que todo pertenece a todos. Si yo llevo una melodía al ensayo, una secuencia de acordes o una letra, eso es de todos. Y los otros dos tienen el derecho a aportar sus ideas para enriquecer cada canción, porque lo que importa es la canción, no nosotros", explica el músico.

Discografía 
 Cocktail (2003)
 Dulce Beat (2005)
 Dulce Beat 2.0 (2006)
 Dulce Beat Live (2006)
 Fantasía Pop (2007)
 Fantasía Pop Deluxe Edition  (2008)
 Tour Fantasía Pop (2008)
 Sueño Electro I (2010)
 Sueño Electro II (2011)
 Canciones Para La Luna (2013)
Viaje Al Centro Del Corazón (2018)

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de Belanova
 Sociedad de Autores y Compositores de México | Richie Arreola

Nacidos en Guadalajara (México)
Bajistas de México